Маргарита (Марина) Антиохійська 
 Маргарита Шотландська (XI століття)
 Маргарита Англійська (XII століття)
 Маргарита Угорська (XIII століття)
 Маргарита Кортонська (XIII століття)
 Маргарет Клітроу (XVI століття)
 Маргарита Марія Алакок (XVII століття)

Святі-жінки
Персоналії за алфавітом